Ledreborg ist der Name einer dänischen Adelsfamilie. Siehe auch:

 Ludvig Holstein-Ledreborg (1839–1912), dänischer Politiker
Schloss Ledreborg